Виктор Колосов:
 Колосов, Виктор Иванович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Колосов, Виктор Павлович (род. 1953) — российский пульмонолог, член-корреспондент РАМН, академик РАН.